Is-a oder IS-A bezeichnet:

 ein Konzept der Objektorientierung in der Softwareentwicklung, siehe Vererbung (Programmierung)
 ein polnisches Segelflugzeug, siehe PZL Bielsko IS-A

Abkürzung